Gradiska ima više značenja:
 Gradiska (Pordenone)
 Gradiska (Udine)
 Gradiška (Republika Srpska)